Ardegão (Fafe) — freguesia no concelho de Fafe, Portugal
Ardegão (Ponte de Lima) — freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal

Desambiguações de topônimos